

Geografia

Germania 
 Inden – comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Inden – comune nel distretto di Leuk (Canton Vallese)